Ран Бен-Шимон:

 Бен-Шимон, Ран (род. 1970) — израильский футболист и тренер.
 Бен-Шимон, Ран (род. 1990) — израильский футболист.